«„Юно́на“ и „Аво́сь“»:

 «„Юнона“ и „Авось“» — рок-опера Алексея Рыбникова по либретто Андрея Вознесенского.
 «„Юнона“ и „Авось“» (спектакль) — постановка рок-оперы Рыбникова, осуществлённая на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола.